Попска () — село в Болгарии. Находится в Великотырновской области, входит в общину Елена. Население составляет 23 человека (2022).

Политическая ситуация 
В местном кметстве Беброво, в состав которого входит Попска, должность кмета (старосты) исполняет Николай Емилов Колев (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Елена — Сашо Петков Топалов (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов в правление общины.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Великотырновской области